Niewinne (film 1976)
 Niewinne (film 2016)